Die Rad-Bundesliga Straße 2009 wurde 2009 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2009 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit. Die Rennen umfassten Eintagesrennen, Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren (Junioren) und Bahnrennen.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2009
2009
Sportsaison 2009